Oehlrich ist der Name von

 Constanze Oehlrich (* 1975), deutsche Politikerin
 Georg Oehlrich (1792–1870), hannoverscher Politiker